Прін-ам-Кімзе () — громада в Німеччині, розташована в землі Баварія.
 Гюнтер Прін (;  16 січня 1908, Остерфельд — ймовірно 7 березня 1941, 200 миль південніше Ісландії) — німецький офіцер-підводник часів І Світової війни.